Dörnbach ist der ein geographischer Name:

Orte:
 Oberdörnbach, Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Unterdörnbach, Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Dörnbach (Hohenkammer), Ortsteil der Gemeinde Hohenkammer, Landkreis Freising, Bayern
 Dörnbach (Kirchzell), Ortsteil des Marktes Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Dörnbach (Rockenhausen), Ortsteil der Stadt Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

 Dörnbach (Gemeinde Wilhering), Ortsteil von Wilhering im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Dürnbach (Alsenz) – zwei Zuflüsse der Alsenz im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Dörnbach (Alsenz, Imsweiler), linker Zufluss an der Schleifmühle, Ortsgemeinde Imsweiler
 Dörnbach (Alsenz, Rockenhausen), rechter Zufluss in Rockenhausen
 Dörnbach (Benfe), linker Zufluss der Benfe nach Benfe, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dörnbach (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbachs bei Breitenbach, Markt Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Dörnbach (Hensbach), rechter Zufluss des Hensbachs an der Dimpelsmühle, Stadtteil Schweinheim, kreisfreies Aschaffenburg, Bayern

Dörnbach ist ein Familienname:
 Maximilian Dörnbach (* 1995), deutscher Bahnradsportler

Siehe auch:
 Dörrnbach
 Dörmbach
 Dornbach
 Dörnbacher Graben